Пергамин:
 Пергамин — «беспокровный» рулонный материал.
 Пергамин — тонкая прочная бумага (вес 1 м² — 40 г), предназначенная для изготовления натуральной бумажной кальки. Пергамин вырабатывается из белёной сульфитной и сульфатной целлюлозы.